Cidaris (zee-egel), geslacht van zee-egels uit de familie Cidaridae
 Cidaris (schimmel), monotypisch geslacht van schimmels in de familie Helvellaceae